Rakovník, een stad in Tsjechië
Rakovnik (Medvode), een plaats in de Sloveense gemeente Medvode
Rakovnik (Šentjernej), een plaats in de Sloveense gemeente Šentjernej